Arslan est un nom d'origine turque signifiant « lion ». Une variante de ce mot est Aslan. C'est l'un des noms de famille les plus courants en Turquie.

Patronyme 

 Adil Arslân (1887-1954), écrivain et poète, homme politique syrien et émir druze ;
 
 Alp Arslan (1063-1072), sultan seldjoukide  ;
 Antonia Arslan (1938-), universitaire, écrivaine et essayiste italienne d’origine arménienne ;
 Chakib Arslan (1869-1946),  historien, homme politique, poète et écrivain influent druze libanais ;
 Emin Arslan (1868-1943), écrivain journaliste et diplomate libanais ;
 Kılıç Arslan , sultan seldjoukide de Roum (1092-1107) ;
 Kılıç Arslan II, sultan seldjoukide de Roum (1156-1192) ;
 Kılıç Arslan III, sultan seldjoukide de Roum (1204) qui n'a pas réellement régné ;
 Kılıç Arslan IV, sultan seldjoukide de Roum (1248-1265) ;
 Chakib Arslan  (1869-1946), ancien émir druze du Liban ;
 Magid Arslan, ancien député druze au parlement libanais et plusieurs fois ministre ;
 Talal Arslan, député druze au parlement libanais ;
 Thomas Arslan, réalisateur, scénariste allemand ;
 Yilmaz Arslan, réalisateur, scénariste, producteur et acteur allemand d’origine turque.

Lieux 
 Arslan Tepe, site archéologique en Turquie.

Œuvres 
 Les Chroniques d'Arslân, cycle de fantasy japonais de Yoshiki Tanaka
 The Heroic Legend of Arslân, son adaptation manga dessinée par Hiromu Arakawa

Notes et références 

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc

de:Arslan
en:Arslan